Polemarc (càrrec)
 Biografies:
 Polemarc de Cízic, astrònom grec 
 Polemarc de Tàrent, filòsof grec